Carum capusi är en flockblommig växtart som beskrevs av Adrien René Franchet. Carum capusi ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
capusi